

Тимошкино — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Тимошкино — село, Матвієвський район, Оренбурзька область